een muziekvorm, zie: sicilienne
een Italiaans schrijver, zie: Enzo Siciliano